Młynarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Młynarczyk (* 1973), polnischer Skispringer
 Józef Młynarczyk (* 1953), polnischer Fußballspieler